Zygmunt Łempicki (profesor)
 Zygmunt Łempicki (generał)